Peltasterella är ett släkte av svampar. Peltasterella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Peltasterella